Stiljano ima više značenja:
 Stiljano (Matera)
 Stiljano (Sijena)
 Stiljano (Venecija)